position kan syfta på:

 Position – en plats på en sfär (jorden), se Geografiska koordinatsystem
 Position –  stjärnors och andra himlakroppars positioner, avstånd och rörelser att göra, se Astrometri
 Galaktiskt koordinatsystem – koordinatsystem som används för att bestämma positioner i en galax
 Supergalaktiskt koordinatsystem – det koordinatsystem som används för att bestämma positioner med utgångspunkt från det supergalaktiska planet
 Position (balett) – placering av kroppsdelar i klassisk balett
 Position (poker) – ett begrepp inom poker
 Position (hierarki) – inom hierarkier en persons plats eller ställning, exempelvis i förhållande till beslutshierarkin i en linjeorganisation
 Position (social) –  i förhållande till auktoriteter och inofficiella beslutsstrukturer, eller i förhållande till klassamhällen. 
 Position (tidskrift) – en tidskrift om ledarskap för främst chefer som är medlemmar i Unionen.
 Position (ekonomi) – ett begrepp vid handel på främst finansiella marknader.
 Position X – en TV4-satsning 2002
 Positioner i lagsporter – vilken plats en spelare håller i ett lag